Сью́зан Трэ́верс (; ) — английская женщина-военный и мемуаристка, участница Второй мировой войны. Является единственной женщиной, когда-либо официально служившей во Французском Иностранном легионе: все люди, описываемые там Трэверс, к тому времени были уже мертвы.

Сьюзан Трэверс скончалась 18 декабря 2003 года в Париже.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Susan Travers  на сайте telegraph.co.uk, 23 декабря 2003
 Сьзан Трэверс  на сайте ''ww2db.com

Солдаты Французского Иностранного легиона
Шофёры
Женщины Великобритании в войнах
Женщины Франции в войнах
Мемуаристы Великобритании
Писательницы Великобритании